Лас Гвилотас има више значења:

 Лас Гвилотас (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Гвилотас (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику